(qui signifie « Capitaine Crochet », d'après ses mains à griffe unique) est un genre monotypique éteint de dinosaures théropodes Alvarezsauridae ; il comprend une seule espèce, , connue grâce à des fossiles trouvés dans des dépôts de la formation de Hell Creek dans le Montana, États-Unis. Il s'agit du plus jeune Alvarezsauridae connu et l'un des derniers dinosaures non aviaires, qui s'est éteint lors de l'extinction Crétacé-Paléogène, il y a environ 66 Ma.

Découverte et dénomination 
Les premiers restes ont été découverts dans le Montana en 1980 et l'espèce était connue de manière informelle sous le nom d'alvarezsaure de Hell Creek. L'espèce alors sans nom n'a plus été mentionnée jusqu'à ce qu'elle soit brièvement mentionnée dans le livre des résumés de la Society of Vertebrate Paleontology de 2018. L'espèce et le genre ont été scientifiquement décrits par Denver Fowler et ses collègues en 2020 sur la base de trois phalanges à griffes provenant de MD-I-2, dont l'holotype MOR 6622, l'extrémité distale d'un radius et un métatarse fragmentaire.

La première partie du nom générique, Trierarch, signifie « triérarque » (le titre de capitaine de trirème en Grèce classique), tandis que la seconde, uncus, se traduit du latin par « crochet » ; on peut donc le traduire par « Capitaine Crochet », bien que ses descripteurs ne fassent pas explicitement le lien avec le personnage de Peter Pan. Le nom spécifique signifie « de la prairie » et fait référence aux plaines de l'est du Montana où les restes ont été découverts.

Description 
Trierarchuncus a été décrit par Fowler sur la base de plusieurs différences, notamment sur les trois phalanges, le radius et les métatarses. Trierarchuncus est connu par ses bras, ses pieds et ses orteils. Comme ses parents, Trierarchuncus aurait été emplumé, avec des bras courts portant un doigt griffu, une tête d'oiseau et de longues jambes.

On estime que Trierarchuncus mesurait environ 54 centimètres de haut et 140-150 centimètres de long à l'âge adulte.

Classification 
Cladogramme selon Fowler , 2020, avec des noms de clades ajoutés selon la définition :

Paléoécologie 
Trierarchuncus représente l'un des rares Alvarezsauridae connus d'Amérique du Nord. À 66 Ma, il est le plus jeune Alvarezsauridae connu et l'un des plus jeunes dinosaures non aviens en général, comme ses contemporains Tyrannosaurus et Triceratops. En outre, un autre Alvarezsauridae de Hell Creek, appelé "Ornithomimus minutus" (nomen dubium), est connu, mais Fowler  ne l'ont pas rattaché à Trierarchuncus.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Theropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2020
Paléontologie aux États-Unis